Caney kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Caney (Kansas)
Caney (Oklahoma)